Месас-де-Ибор ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Иборес. Занимает площадь 49 км². Население — 180 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 123 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Información sobre Mesas de Ibor

Муниципалитеты Касереса